Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Zabielin − rosyjski gimnastyk, olimpijczyk
 Giennadij Zabielin − rosyjski piłkarz i trener piłkarski